Фиа́лковая у́лица:

 Фиалковая улица — улица в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
 Фиалковая улица — улица в Липецке.